Mužská čtyřhra MercedesCupu 2016 probíhala v první polovině června 2016. Do deblové soutěže stuttgartského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl indicko-rumunský pár Rohan Bopanna a Florin Mergea, jehož členové nestartovali společně. Bopanna se rozhodl zúčastnit paralelně probíhající události Ricoh Open v Rosmalenu. Spoluhráčem Mergey se stal krajan Horia Tecău, se kterým vypadal v semifinále.

Vítězem čtyřhry se stala novovzélanďanská nenasazená dvojice Marcus Daniell a Artem Sitak, která ve finále zdolala Rakušana Olivera Maracha s Francouzem Fabricem Martinem výsledkem 6–7, 6–4 a v závěrečném supertiebreaku [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali třetí celkový a zároveň druhý společný titul, první na trávě.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Florin Mergea /  Horia Tecău (semifinále)
  John Peers /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Alexander Peya (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2016
ATP World Tour 2016